Карат — название серии единиц измерения, происходящее от , от  (кират) изначально от  (сerátion) — наименования стручка , семена которого, отличающиеся постоянством веса и размера, служили эталонной мерой массы, объёма, площади, впоследствии — чистоты вещества.

Единицы измерения 
 Карат (метрический карат) — внесистемная единица измерения массы, равная 0,2 грамма.
 Английский карат — карат в тройской системе, приблизительно равный 205 мг.
 Арабский карат (кират) — варианты карата, ранее использовавшаяся в странах Ближнего Востока и Северной Африки, измерявшиеся от 195 мг до 223 мг.
 Карат (египетский карат, кират) — египетская мера измерения объёма, равная  кадаха (0,064 л).
 Карат (египетский карат, кират) — египетская мера площади, равная  фаддана (3 хаббы, 6 даников, 24 сахма, 175,035 м²).
 Карат (британский карат) — внесистемная мера чистоты (пробы), равная  массы чистого вещества в общей массе; применяется для оценки содержания драгоценных металлов в сплавах.

Псевдонимы
 Андрей Карат (род. 1968) — автор-исполнитель в жанре русский шансон.

Другое 
 «Карат» — московский завод плавленых сыров.
 «Карат» («Карат-М», «Карат-2Н», «Карат-2С») — серия малогабаритных коротковолновых переносных радиостанций для народного хозяйства, производимых в СССР и России.
 «Карат» — бортовой ответчик импульсно-когерентной системы траекторных измерений. Работает совместно с РЛС «Кама-ИК».

Примечания